Boticas (gemeente), een gemeente in het Portugese district Vila Real
 Boticas (freguesia), een freguesia in bovenvermelde gemeente.